I Liga austriacka w piłce nożnej (1932/1933) była 22. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Admira Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół First Vienna FC 1894.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1932 w piłce nożnej
1933 w piłce nożnej
1932 w Austrii
1933 w Austrii